Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1957 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Mal Anderson je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Ashley Cooper (finale)
  Dick Savitt (četrti krog)
  Sven Davidson (polfinale)
  Vic Seixas (četrtfinale)
  Neale Fraser (tretji krog)
  Ham Richardson (drugi krog)
  Budge Patty (četrtfinale)
  Herbie Flam (polfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
1957